El término Chamoso puede hacer referencia a:

 Chamoso (apellido)
 Chamoso (Carral), lugar español de la parroquia de Sumio, del municipio de Carral, provincia de La Coruña, Galicia.
 Chamoso (Corgo), parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.
 Chamoso (Fene), lugar español de la parroquia y municipio de Fene, provincia de La Coruña, Galicia.
 Chamoso (Orense), localidad española de la parroquia y municipio de Parada del Sil, provincia de Orense, Galicia.
 Chamoso (Paradela), aldea española de la parroquia de Paradela, del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.
 Chamoso (Perlío), localidad española de la parroquia de Perlío, del municipio de Fene, provincia de La Coruña, Galicia.
 San Andrés de Chamoso, parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.
 San Bartolomé de Chamoso, parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.